The Australasian Championships 1919 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1920 roku w dniach 19–24 stycznia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.

Była to 12-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1919 w tenisie ziemnym